M41 puede hacer referencia a:

La carretera del Pamir;
El carro de combate ligero M41 Walker Bulldog.
El cúmulo abierto M41.